Sentry Tournament of Champions är en golftävling på den amerikanska PGA-touren. Tävlingen är den första på kalenderåret.

Startfältet i tävlingen är begränsat till de spelare som har vunnit minst en tävling på PGA-touren under föregående säsong. Den spelas under den första helgen i januari och den har hållits på Kapalua Resorts Plantation Course i Kapalua på Hawaii sedan 1999. Mellan 1953 och 1968 spelades den i Las Vegas, först på Desert Inn Golf & Country Club fram till 1966 och därefter på Stardust Country Club. Efter det hölls tävlingen under 30 år på La Costa Resort & Spa i Carlsbad i Kalifornien för att slutligen hamna på Hawaii.

Förstapriset är en av de större summorna på touren, och tack vare att så få spelare är med är det 20 procent av den totala prissumman till skillnad från 18 procent som är det normala. 2017 vann Justin Thomas 1 220 000 dollar av den totala prissumman på 6 100 000 dollar. Eftersom tävlingen inte har någon kvalgräns, och startfältet så litet (32 spelare 2017),  erhåller även spelaren som kommer sist 60 000 dollar.

I och med att tävlingsschemat på PGA-Touren ändrades inför 2014 års säsong, vilket innebar att säsongerna därefter startar i oktober kalenderåret innan, inleder inte längre Tournament of Champions säsongen. 

Mellan åren 2012 och 2015 spelades tävlingen mellan fredag och måndag, istället för från torsdag till söndag, och var då den ena av två tävlingar på PGA-Touren att inleda på fredagen och ha finaldagen på måndagen.

Segrare

Flerfaldiga vinnare 
Sexton spelare har vunnit tävlingen mer än en gång år 2020.
 5 vinster
 Jack Nicklaus: 1963, 1964, 1971, 1973, 1977
 3 vinster
 Gene Littler: 1955, 1956, 1957
 Arnold Palmer: 1962, 1965, 1966
 Tom Watson: 1979, 1980, 1984
 Stuart Appleby: 2004, 2005, 2006
 2 vinster
 Frank Beard: 1967, 1970
 Don January: 1968, 1976
 Gary Player: 1969, 1978
 Lanny Wadkins: 1982, 1983
 Tom Kite: 1985, 1991
 Steve Elkington: 1992, 1995
 Phil Mickelson: 1994, 1998
 Tiger Woods: 1997, 2000
 Geoff Ogilvy: 2009, 2010
 Dustin Johnson: 2013, 2018
 Justin Thomas: 2017, 2020

Namn på tävlingen

Källor

Externa länkar
Webbplats på PGA Tour

Golftävlingar på PGA Tour
